Partidos políticos
Partido Social Nacionalista — brasileiro; já extinto, fundado em 1892
Partido da Solidariedade Nacional — português; já extinto, fundado em 1990
Partido Socialista de Navarra — espanhol
Partido Humanista da Solidariedade — brasileiro; fundado em 1996 como "Partido da Solidariedade Nacional"

Outros usos
PlayStation Network — serviço online de jogos eletrônicos da Sony
Panamerican Sports Network — canal de televisão por assinatura
Pasifik Satelit Nusantara — operador de satélite indonésio
PSN-5 — satélite da Pasifik Satelit Nusantara
Nusantara Satu — satélite da Pasifik Satelit Nusantara anteriormente conhecido por PSN-6

Desambiguações de siglas